Нагараджу Шива Путта Свами ; более известен под сценическим именем Шива Раджкумар (, , род. 12 июля 1961 года, Мадрас, Индия) — индийский актёр, певец и телеведущий, снимающийся в фильмах на языке каннада.

Биография 
Шива родился в Мадрасе в семье известного актёра кино на каннада Раджкумара и его жены Парвартаммы. Он — старший из пяти детей в семье. Его братья Рагхавендра и Пунит также снимаются в кино. Шива учился в школе Т. Нагар в Ченнаи, затем в New College, там же.

Окончил Мадрасский университет в 1983 году, получив аттестат бакалавра наук (по химии). Во время учёбы Шива был замечен режиссёром К. Балачандером и после окончания университета присоединился к его школе актёрского мастерства. В университетские годы он также в течение нескольких лет занимался танцем в стиле кучипуди.

В 1986 году состоялся его дебют в фильме . Три его первых фильма имели коммерческий успех, благодаря чему он получил прозвище «Hattrcik Hero». В 1995 году Шива снялся в роли гангстера в фильме «Ом», который положил начало производства фильмов о гангстерах не только в штате, но и по всей стране, также самым важным в его карьере. Сам фильм крутят в кинотеатрах по сей день.

В 2010 году Шива выступил в качестве телеведущего в ток-шоу Naaniruvude Nimagagi на местном телеканале .
Также он сыграл в фильме , который был снят за 18 часов.

В 2013 году вышел фильм «Bhajarangi», снятый в жанре фэнтези и в этом фильме сыграл двойную роль, храбреца из прошлого, живущий в мире напоминающие средние века и человек из нашего времени, ради съёмок он решил потренироваться чтобы скинуть вес. Фильм имел коммерческий успех и получил положительную оценку, также остальные фильмы Lakshmi, Andhar Bahar и Kaddipudi имели коммерческий успех.

В 2017 году вышли пять фильма с его участием: Srikanta, Bangara s/o Bangarada Manushya, Mass Leader, Gautamiputra Satakarni, снятый на телугу, в котором актёр сыграл эпизодическую роль (это его первый фильм не на каннада), и боевик Mufti. В 2018 году вышел боевик Tagaru, который получил коммерческий успех и положительную оценку критиков. 

Сейчас Шива снимается в фильме The Villain вместе с Судипом и Эми Джексон, дебютирующей в кино на каннада.

Является одним из активных противников дубляжа в Сандалвуде и сторонником организации Kannada Okkoota, он неоднократно критиковал дубляж на фильмов и сериалов на каннада, которые были снятых на других языках, считая, что это вопрос выживания языка каннада и культуры.

Личная жизнь 
В 1986 году Шива женился на Гите, дочери бывшего министра штата . Супруги имеют двух дочерей: Ниведиту и Нирупаму

Также он получил звание профессора в университете .

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards South
Выпускники Мадрасского университета